Кампино́сская пу́ща () — наименование лесного массива, который располагается в Польше, в Мазовецком воеводстве на северо-западном направлении от Варшавы на Мазовецко-Подлясской низменности. С севера и востока пуща ограничена руслом Вислы, на западе — руслом реки Бзуры и с юга — склонами более высокой Ловицко-Блонской равнины. Площадь леса составляет 670 квадратных километров. Около 270 квадратных километров занимает лес. В настоящее время большую часть Кампиносской пущи занимает одноимённый национальный парк.

История 
Первыми поселениями в глубине пущи были населённые пункты Трускав и Вулька-Заборовска, которые возникли в XV веке. В XVI веке лес стал собственность королевского двора. С 1590 года доход с леса шёл на общественные нужды. С этого времени лес стал использоваться для извлечения доходов — совершался сплав брёвен по Висле до Гданьска, добывались дёготь, смола и древесный уголь. Наибольший ущерб состоянию леса принесла вырубка в XVIII веке. В XIX веке в лесу производилась мелиорация болот с одновременной вырубкой ольхи. Во время Первой мировой войны лес использовался для добычи деревянного материала при строительстве оборонительных сооружений германской и российской армиями. В период между двумя мировыми войнами благодаря усилиям профессоров-ботаников супругов Романа и Ядвиги Кобендза были созданы первые природные резерваты в окрестностях населённых пунктов Граница (в 1936 году) и Серакув (в 1937 году).

Лес был ареной важнейших исторических событий в истории Польши. В 1410 году на западная часть пущи входила в территорию боевых сражений при Грюнвальдской битве. В 1794 году на северной части леса проходила польская дивизия под командованием Яна Генрика Домбровского. Во время январского восстания в пуще скрывались восставшие. Осенью 1939 года в лесу проходили сражения между немецкими и польскими войсками (Битва на Бзуре и Пальмирская оборона). Во время немецкой оккупации в лесу в окрестностях населённого пункта Пальмиры производились массовые расстрелы мирного польского населения.

В 1959 году на территории пущи был создан Кампиносский национальный парк, который в настоящее время занимает 12 % от общей площади пущи. Около 80 % территории леса имеет частично охранный статус и около 7 % — статус ландшафтного парка.

С 2000 года лес носит статус биосферного заповедника под названием «Кампиносская пуща». Европейский парламент придал пуще статус птичьего заповедника международного значения.

В настоящее время через Кампиносскую пущу проходит туристический велосипедный маршрут.

Описание 
Пуща имеет широтное расположение и протянулась широкой полосой с востока на запад и характеризуется широким разнообразием ландшафта. Особенностью Кампиносской пущи является попеременное контрастное расположение болот и песчаной почвы. Болота образовались на месте бывшего русла Вислы. На границах болотных участках находятся сухие песчаные участки параболической формы. Кампиносская пуща находится под влиянием приморского и континентального климата, реки Вислы и городского агломерации Варшавы. В отличие от соседних местностей климат в пуще характеризуется более холодными или тёплыми воздушными массами. Среднегодовая температура составляет 7,8 °C. Среднегодовое количество осадков составляет 530 мм.

Флора и фауна 
В лесу доминирует произрастающий на песчаной земле сосновый бор. Некоторые сосны достигает 200-летнего возраста. Большая часть современного древостоя сегодня имеет искусственный монокультурный восстановительный характер. Лиственный лес, состоящий в основном из ольхи и пойменных лесов, произрастает на болотных участках. Сосновые участки постепенно естественно заменяются лиственными деревьями. Этот естественный процесс находится под наблюдением природоохранных государственных служб, которые постоянно проводят вырубку лиственных деревьев в смешанном лесе. В прошлом для укрепления почвы и украшения ландшафта в пуще были посажены деревья из Северной Америки, такие как красный дуб, сосна жёсткая и сосна Банкса.

В лесу произрастают редкие растения, к которым, в частности, относятся реликтовый хамедафне и польский эндемик чёрная берёза, встречающийся кроме Кампиносской пущи также ещё в некоторых лесах южной и западной Польши.

Среди млекопитающих в пуще обитают лось, олень, европейская косуля, кабан, бобр, рысь, выдра, енот, барсук и лисица,

Литература 
 Краткая географическая энциклопедия. Том 2/Гл.ред. Григорьев А. А. М.:Советская энциклопедия — 1961, 592 с. с илл. и карт., 27 л. карт. и илл., 1 л. отд. Карты
 Lechosław Herz, 2002, Puszcza Kampinoska, Pruszków, Wyd. Oficyna Wydawnicza «Rewasz», ISBN 83-85557-96-2.
 Marcin Zamorski, 2006, Spacerem, rowerem… Puszcza Kampinoska i okolice, Warszawa, Wyd. Wydawnictwo Rajd, ISBN 978-83-919217-6-0.
 Lechosław Herz: Przewodnik po Puszczy Kampinoskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1990. ISBN 83-217-2258-X.

Ссылки 
  

География Мазовецкого воеводства
Места казней в Польше